La formazione Svetoglas-The Mystery of Bulgarian Polyphony© presenta un particolare panorama dei diversi dialetti e stili della tradizionale arte folkloristica bulgara e dell'antica musica sacra.

Storia 
 Fondata nel 2009 da Daniel Spassov e Milen Ivanov (Solisti nel “Mistero delle Voci Bulgare”/Le Mystère des Voix Bulgares) con l'idea di creare una rievocazione polifonica del folklore e musica sacra bulgara.
 Alla formazione si aggiungono i giovani artisti folk Stanimir Ivanov e Viktor Tomanov.
 Nel 2011, Daniel Spassov e Milen Ivanov, eseguono registrazioni presso la BBC a Londra e nel 2012 partecipano al progetto "Musica dei Monasteri", presentato presso la filarmonica di Berlino e presso il festival "Chants Polyphoniqueus" in Corsica – Francia.
 Nel 2012 la formazione Svetoglas ha pubblicato il suo primo progetto musicale dal nome La Ruota della Vita nel quale vengono presentati, in ordine cronologico, tradizionali canzoni popolari e canti religiosi sulla nascita, la vita, la morte e l'aldilà. Il progetto è realizzato con il sostegno del Comune di Sofia.
 Nel 2014 Svetoglas realizza varie registrazioni di antichi canti sacri per il loro secondo progetto indipendente "Antichi Inni Ortodossi". Negli ultimi anni il quartetto ha effettuato varie tournée di successo in Russia, Inghilterra, Norvegia, Belgio, Spagna, Colombia e Italia. Partecipa al festival internazionale "La musica della fede" a Kazan' - Russia, al Festival di Musica Spirituale a Drammen - Norvegia, al Festival di Musica Sacra "Maestro De La Roza " ad Oviedo – Spagna, Festival Internazionale di Musica a Cartagena de Indias - Colombia, 16ª edizione del Festival Internazionale di Tolleranza “Murcia – tre culture” in Spagna ed al noto Festival Internazionale di Musica Sacra “Fausto Flamini” nella Basilica “Santa Maria Aracoeli” di Roma, Festival "Musiche della Terra" a Ceriana Italia, Linz Austria, Budapest Ungheria, Sveti Stefan Silisei Istanbul, IX Forum Internazionale dell'Arte Slava "Cavaliere d'oro" Stavropol Russia, concerto nella prestigiosa sala della Fondazione "Juan March" a Madrid Spagna e Early music festival Stoccolma.

Discografia 
 2012 La ruota della vita
 2016 Molenie Gospodne

Note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vi Festival internazionale di canto sacro
 The Nightingale's Song

Collegamenti esterni 
 
 

Gruppi musicali bulgari
Musica cristiana
Gruppi musicali folk